Peteinosaurus (« lézard ailé ») est un genre éteint de ptérosaures. Il vivait au Trias supérieur, à la fin du Norien, il y a environ 221 à  d'années, ce qui fait de lui l'un des plus anciens genres connus de ptérosaures.

Ce genre piscivore est représenté par une espèce unique, Peteinosaurus zambellii, dont les spécimens ont été découverts près de Cene en Italie.

Description 
Peteinosaurus a été l'un des plus petits ptérosaures : il avait une envergure d'environ  et son poids était inférieur à celui d'un merle.

Références

Références taxinomiques

Liens externes 
 

Ptérosaure du Trias supérieur
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1978